Strade di Roma può riferirsi a:
 Strade romane –  le strade costruite dai romani antichi
 Strade di Roma –  singolo di Michele Zarrillo del 1992